Sign o' the Times (vaak gestileerd als Sign “☮” the Times) kan verwijzen naar:

 Sign o' the Times (album), een muziekalbum van Prince uit 1987
 Sign o' the Times (film), een muziekfilm uit 1987 van de Amerikaanse popartiest Prince
 Sign o' the Times (nummer), een muzieknummer oorspronkelijk van Prince uit 1987

Zie ook 
 Sign of the Times (doorverwijspagina)